Viforeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Viforeni (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Viforeni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani